Hillgenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Egon Hillgenberg (1883–1963). deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Hartmut Hillgenberg (1935–2019), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Hilgenbargen